Sala nr 6 – opowiadanie Czechowa
 Sala nr 6 – polski film z 1987
 Sala nr 6 – rosyjski film z 2009